Ons Genoegen (Middelburg) - een molen in het Zeeuwse Middelburg
Ons Genoegen (Hattem) - een Nederlands fanfarekorps
Ons Genoegen (Heino) - een Nederlandse muziekvereniging
Ons Genoegen (Renswoude) - een Nederlandse harmonievereniging
Speeltuinvereniging Ons Genoegen - een Amsterdamse vereniging
Koninklijke Harmonie Ons Genoegen - een muziekvereniging in Vlissingen
Ons Genoegen (Veghel) - een zaalvoetbalvereniging
Ons Genoegen (tijdschrift) - een tijdschrift van 1885-1894